Homefront (film), Amerikaanse film uit 2013
 Homefront (computerspel), computerspel van Kaos Studios
 Homefront: The Revolution, opvolger van het eerste computerspel
 Homefront (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 1991
 Homefront (miniserie), Britse miniserie uit 2012